Cebus cesarae — вид приматов семейства цепкохвостых обезьян, обитающих в Южной Америке.

Классификация 
Ранее считался подвидом белолобого капуцина (C. albifrons). Генетические исследования, проведённые в 2012 году показали, что этот подвид ближе к обыкновенному капуцину (C. capucinus), чем к C. albifrons, после чего некоторые авторы классифицировали его как C. versicolor cesarae.

Описание 
Шерсть светлее, чем у родственных видов. Длина тела самцов от 30,8 до 40,7 см, хвоста от 41,9 до 49,5 см. Длина тела самок от 35,3 до 38,5 см, хвоста от 46,1 до 50 см.

Распространение 
Населяет полулистопадные, галерейные и мангровые леса на севере Колумбии.

Статус популяции 
Международный союз охраны природы присвоил этому виду охранный статус «вымирающий»

Примечания 

Животные, описанные в 1949 году
Цепкохвостые обезьяны
Млекопитающие Южной Америки